Eurimedonte pode se referir a:

Eurimedonte (filho de Minos)
Eurimedonte (general)
Eurimedonte de Mirrino
Eurimedonte, o Hierofanta
Rio Eurimedonte, antigo nome do rio Köprüçay
Ponte do Eurimedonte (Aspendos), cruza este rio na localidade turca de Aspendos
Ponte do Eurimedonte (Selge), cruza este rio na localidade turca de Selge
Batalha do Eurimedonte (466 a.C.)
Batalha do Eurimedonte (190 a.C.)
5012 Eurimedonte, asteroide

Desambiguação